Belgiens Grand Prix 2016 (officielt navn: 2016 Formula 1 Belgian Grand Prix) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 28. august 2016 på Circuit de Spa-Francorchamps i Belgien. Det var det trettende løb i Formel 1-sæsonen 2016.

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, som startede fra pole position. På andenpladsen kom Red Bulls Daniel Ricciardo, mens Lewis Hamilton tog tredjepladsen, efter at have startet som nummer 21. Løbet blev stoppet på 10. omgang efter at Kevin Magnussen forulykkede voldsomt ved Raidillon, og forårsagede omfattende skader på autoværnet og dækbarrieren. Magnussen fik et brud på anklen, men slap ellers uskadt fra ulykken.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Esteban Gutiérrez fik en gridstraf på fem placeringer for at have hindret Pascal Wehrlein under tredje træningsomgang om lørdagen.
  - Marcus Ericsson fik en gridstraf på ti placeringer for at have skiftet elementer i motorenheden.
  - Lewis Hamilton fik en gridstraf på seksten placeringer efter at Mercedes valgte at skifte en række elementer i motorenheden, og for at have brudt en forsegling på gearkassen.
  - Fernando Alonso fik en gridstraf på seksten placeringer efter at McLaren valgte at skifte en række elementer i hans motorenhed. Alonso fik ikke sat en tid under kvalifikationen, men blev senere givet tilladelse af løbsledelsen til at starte i løbet.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2016
2016